Давы́дова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Давыдова, Александра Аркадьевна (1849—1902) — российская издательница.
 Давыдова, Алла Васильевна (род. 1966) — советская и российская метательница молота.
 
 Давыдова, Анна Ивановна (род. 1923) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.
 Давыдова, Берта Зауровна (1922—2007) — советская и узбекская певица.
 Давыдова, Вера Александровна (1906—1993) — советская оперная певица.
 Давыдова, Виктория Борисовна (род. 1968) — российская журналистка, главный редактор российского журнала Vogue.
 Давыдова, Гюльбоор Шауловна (1892—1983) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 
 Давыдова, Екатерина Алексеевна (род. 1978) — российская фигуристка (танцы на льду).
 Давыдова, Елена Викторовна (род. 1961) — советская спортсменка (спортивная гимнастика).
 Давыдова, Ирина Андреевна (род. 1988) — российская легкоатлетка.
 
 Давыдова, Лидия Анатольевна (1932—2011) — советская и российская камерная певица.
 
 
 Давыдова, Марина Юрьевна (род. 1966) — российский театровед и театральный критик.
 Давыдова, Мария Владимировна (род. 1982) — российская фехтовальщица.
 
 Давыдова, Раиса Павловна (известна под фамилией в замужестве как Раиса Павловна Маслевская; род. 1935) — советский и российский педагог.
 
 Давыдова, Софья Александровна (1842—1915) — русская общественная деятельница в области женского профессионального образования.
 Давыдова, Татьяна Львовна (1861—1887) — любимая племянница русского композитора Петра Ильича Чайковского. Старшая сестра Владимира и Юрия Давыдовых.
 Давыдова, Цецилия Давыдовна (1878—1909) — русская оперная певица.
 Давыдова, Эльмира Мингажевна (1940—2018) — советский и российский музыковед.

Составные фамилии 
 Давыдова-Медене, Леа Матисовна (1921—1986) — советский и латвийский скульптор. Населённые пункты 
 Давыдова — деревня в Каменском районе Свердловской области России.
 Давыдова — озеро в Костанайском районе Костанайской области Казахстана.